Гран-при Италии  года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1958 года. Автогонки прошли 7 сентября 1958 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

* Не получили очки за совместное использование автомобиля

 Vanwall выиграла Кубок Конструкторов за одну гонку до конца сезона.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии